Новокуркино — топоним в России.

 Новокуркино — микрорайон города Химки Московской области.
 Новокуркино — упразднённая в 2005 году деревня в Салаватском районе Республики Башкортостан.